Пирин може да се отнася за:

 Пирин – планина в България
 Пирин – връх в Пирин
 „Пирин“ – национален парк в Пирин
 „Пирин“ – хижа в Пирин
 Пирин – село в България, област Благоевград, община Сандански
 Пирин – село в Босна и Херцеговина, Федерация Босна и Херцеговина, Среднобосненски кантон, община Крешево
 ДСО „Пирин“ – обединение от компании от кожаро-кожухарската и обувната промишленост в НРБ
 „Пирин“ – фолклорен ансамбъл от Благоевград

Периодика 
 „Пирин“ – български вестник, излизал от 1923 до 1924 г.
 „Пирин“ – български вестник, излизал в 1925 г.
 „Пирин“ – българско списание, излизало от 1929 до 1932 г.
 „Пирин“ – български вестник, местен орган на ВМРО, излизал в 1933 г.
 „Пирин“ – български вестник, излизал в 1934 г.

Спортни отбори 
 „Пирин“ – футболен клуб в „А“ футболна група от Благоевград
 „Пирин 2001“ – бивш футболен клуб от Благоевград
 „Пирин Благоевград“ – бивш футболен клуб от Благоевград
 „Пирин Гоце Делчев“ – футболен клуб от град Гоце Делчев
 „Пирин Разлог“ – футболен клуб от Разлог
 „Пирин“ – футболен клуб от град Банско

Вижте също 
 Гара Пирин – село в България, област Благоевград, през 1978 г. обявено за град и преименувано на Кресна, административен център на Община Кресна
 „Пирин-планина“ – български вестник, излизал в 1894 година
 „Пирин-планина“ – български вестник, излизал от 1912 до 1913 година
 „Пирински вести“ – български вестник, излизал от 1941 до 1944 година
 „Пирински глас“ – български вестник, излизал от 1937 до 1941 година